Казахско-русский конфликт — ряд конфликтов между казахами и русскими в период 17-18 века. Первый конфликт начался в период правления Тауке хана, а именно 1690—1694. И закончился примерно в конце 18 века. Конфликт произошёл из-за набегов на территорию Казахского ханства башкиров, уральских казаков, калмыков и др..

Причины конфликта 
Причиной конфликта послужили набеги уральских казаков, калмыков и башкир на территорию Казахского ханства, также причиной конфликту послужило строение городов и крепостей на территории Казахского ханства. Дабы прекратить агрессию со стороны Русского царства, Тауке хан в 90-х годах XVII века посылает в царство несколько посольств. Задача посольства была: Прекращения набегов, прекращение строительства укреплений и городов на территории Казахского ханства и заключить торговые отношения с русскими купцами. Однако русская сторона, не увидевшая выгоды в этом: Затягивает переговоры с казахами, и позже арестовывает казахское посольство. Это действие с русской стороны заставило Тауке отнестись более сдержано к "казахско-русскому союзу".

Первый этап конфликта ( 17 век ) 
Конфликт произошёл из-за набегов яицких и уральских казаков. Но казахи смогли отбить эти нападения, и позже казахи продвинулись атаковать Сибирь.
Пётр 1 в конце 17 века ставил перед собой цель уладить отношения с Казахским ханством, и дальше в спокойной обстановке отправлять караваны в другие страны Средней Азии, и также торговаться с ними.
Но позже, в 18 веке, когда казахи участили свои набеги на русские караваны, на крепости;города яицких казаков и в общем, из за набегов на русское поселение, Пётр 1 поменял цель, и уже точно теперь хотел завоевать Казахстан.

Второй этап конфликта (Начало-середина 18 века) 
Во второй раз, уже казахи совершали набеги на Царство русское. Набеги в основном совершались на русские деревни, крепости, города. Выживших людей в деревнях, городах уводили в рабство, а деревни и города грабили, награбленное забирали с собой. Уральские казачьи войска со дня своего основания (1580 г.) совершали набеги на казахские земли с единственной целью захватить реку Яик (Урал), где было много рыбы и икры. Поэтому и началась борьба между казахами и казачьими войсками. После того как Пётр I пришел к власти, в этой борьбе приняли участие и калмыки, правителю которых Аюке русский царь пожаловал ханское звание и вооружил его подданых. Единственной их обязанностью было нападать на казахов и уничтожать их. Эта ужасная война описана М.Адировым: «Многострадальная казахская земля обильно полита кровью наших предков, отстаивавших право на мирную жизнь на древней, исконно своей территории». В 1709 г. казахи захватили огромный казачий обоз, следовавший в Сызрань. В 1711 г. 16-тысячный казахский отряд разгромил хлебный обоз направлявшийся в Яицкий городок, 300 казаков попали в плен и были проданы в Хиву. В 1713 г. отряд из 800 казахов захватил рыбный обоз, направлявшийся в Самару, казаки погибли. Они еще совершили нападение на Яицкий городок и угнали 4 тыс. лошадей. В 1714, 1715 и 1716 гг. снова происходили нападения казахов на казачьи обозы и отряды. В 1718 году 20-тысячное казахское войско окружило Яицкий городок, отрезало его от Самары и более месяца держало в осаде. В июле 1719 года 20-тысячный казахский отряд во главе с Абулхаир-ханом осадил Яицкий городок. Было много погибших с обеих сторон. Абулхаир снял осаду только осенью и направился громить волжских калмыков. В сентябре 1720 года между казахами и казаками произошло кровпролитное столкновение у реки Самары, в результате которого 50 взятых в плен казахов были убиты. В 1721 году казаки и калмыки во главе с атаманом Балмашновым совершили поход в казахскую степь до Уила и захватили пленных. В январе 1722 года казахи организовали ответную атаку: 300 казахов разбили у реки Шагына зимовую станицу и взяли в плен 70 казаков. Казаки не ожидали зимнего набега казахов, которые в феврале угнали конский табун из-под стен Яицкого городка, и поэтому казакам не на чем было преследовать нападавших. К тому же пожар уничтожил весь хлебный запас, начался голод, казаки пережили очень трудную и суровую зиму в землянках. По этой причине яицкие казаки не приняли участие в Персидском походе Петра І в 1722 г. В этом же году Петр І решил поставить окончательную точку в деле завоевания казахской степи. В его генеральный план входил молниеносный удар по всему Казахстану за короткое время: в начале зимы 1723 года с востока – джунгарские полчища, с запада – казачьи отряды и волжские калмыки должны были напасть на казахские земли. Казачьи отряды и калмыки были вооружены до зубов. Необходимо было вооружить джунгар новыми видами оружия того времени. С этой целью осенью 1722 года в ставку джунгар прибыл капитан артиллерии И. Унковский. До сих пор, казахские историки ошибочно считают его дипломатом. Но на самом деле в его задачу входило научить джунгар пользоваться артиллерийским оружием. Выполняя стратегический план Петра І, И.Унковский хорошо знал слабые места дислокации основных сил казахов. Набеги джунгар начались зимой 1723 года. Фактор неожданности и внезапности нападения позволил им быстро занять территорию до Туркестана. Этого не смогли сделать казачьи отряды и калмыки с запада ввиду того, что им помешал Абулхаир.

Третий этап конфликта (Середина-конец 18 века) 

В середине-конце 18 века по общим счётам, казахи совершили более 300-400+ военных набегов на территорию России. Все эти набеги пошли на пользу казахам, в рабство было уведено более 5 тыс. русских жителей и т.д.

В 1743 г. был отдан приказ сената в ответ на неудачу обороны от казахского нападения на русское поселение, в результате которого 14 русских было убито, 24 ранено. Кроме того, 96 казаков попали в плен к казахам.

В 1755 г. Неплюев попытался заручиться поддержкой казахов, прекратив репрессивные набеги и пообещав, что казахи смогут оставить среди себя башкирских женщин и детей (давний конфликт между Неплюевым и ханом Нурали из Младшего жуза). Тысячи башкир будут убиты или взяты в плен казахами в ходе восстания, будь то в попытке продемонстрировать лояльность царскому государству или в качестве чисто оппортунистического Маневра.

В период между 1764 и 1803 годами, по данным, собранным Оренбургской комиссией, было атаковано и разграблено двадцать русских караванов. Казахские рейдеры нападали даже на большие караваны, сопровождаемые многочисленной охраной.

Конфликт при Абылай хане 

Во время восстания Емельяна Пугачёва, Аблай с войском 3-5 тыс. человек атаковал русские крепости на территории Казахстана. Также Абылай провёл с 1773-1775 год 240 военных рейдов на Российскую империю, в этих военных рейдах участвовала Сапура Матенкызы, которая позже, в 1776 году подняла удачное восстание.

Итоги конфликта (18 век) 

 Много русских жителей/крестьян были угнаны в рабство.

 Были разграблены русские поселения.

 Присоединение Казахстана в состав Российской империи.

 Больше сотни набегов казахов на Россию.

 Установление дипломатических отношений с Россией при Абылай хане.

 Восстание Сапуры Матенкызы.

 Восстание Сырыма Датова.

 Установление на территории Казахстана новых правил, ограничений и запретов.

Примечания

См. также 
Присоединение Казахстана к Российской империи

Тауке хан

Казахское ханство во время правления Тауке хана, раздел: "История". 

Восстание Сапуры Матенкызы

Набеги казахов на Российскую империю

Казахстан в составе Российской империи

Восстание Сырыма Датулы

Аблай хан

Казахстан в составе Российской империи